XXIII Первенство России среди клубов третьего дивизиона проходило в 2014 году по системе «весна-осень».

Победители зональных турниров

Дальний Восток 
Первенство проходит с 22 мая по 15 октября 2014 года.

 Турнирная таблица

Сибирь

Высшая лига

Первая лига 
Первенство проходило с 23 мая по 10 сентября.

Урал и Западная Сибирь

Приволжье 
Первенство проходило с 17 апреля по 20 октября 2014 года.
 Турнирная таблица

Рекорды в первенстве 
 Лучшие бомбардиры:
 1. Владимир Федотов (Шахтёр-Волга-Олимпиец) — 22
 2-3. Михитар Захарян (СДЮСШОР-14-Волга) — 15
 2-3. Андрей Суровцев (Сергиевск) — 15
 Самая крупная победа хозяев: (+8)
 13.09.2014 «Зенит-Ижевск-Д» — «ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада» — 8:0
 Самая крупная победа гостей: (+6)
 26.05.2014 «Сызрань-2003-Д» — «Зенит-Ижевск-Д» — 0:6
 Наибольшее число голов в одном матче: (8)
 17.04.2014 «СДЮСШОР-Сокол» — «Чувашия-ДЮСШ» — 5:3
 13.09.2014 «Зенит-Ижевск-Д» — «ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада» — 8:0
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (8):
 13.09.2014 «Зенит-Ижевск-Д» — «ВКЗ-КСДЮСШОР-12-Лада» — 8:0

Золотое кольцо

Северо-Запад

Черноземье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Выбор-Курбатово» снялась с соревнований после первого круга. В соответствии с регламентом в оставшихся матчах ей были засчитаны поражения со счётом 0:3, а соперникам — победы с таким же счётом. Команда «Арсенал-2» снялась с соревнований до завершения первого круга (проведя 10 игр), и результаты сыгранных ею матчей были аннулированы. Обе команды заявились на Первенство ПФЛ-2014/15.

ЮФО/СКФО

Московская область

Группа «А» 

Примечание. * В начале турнира название — «Сатурн».

Группа «Б»

Москва 

Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Сочи (11 — 19 ноября)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи. Соревнования прошли 12-18 ноября

Примечания

Ссылки 
 Третий дивизион: Сибирь 2014 (Высшая лига) 
 Третий дивизион: Московская область 2014 (Группа А) 
 Третий дивизион: Москва 2014 
 Третий дивизион: Золотое Кольцо 2014 
 Третий дивизион: Дальний Восток 2014 
 Третий дивизион: Северо-Запад 2014 
 Третий дивизион: Черноземье 2014 
 Третий дивизион: Урал и Западная Сибирь 2014 
 Третий дивизион: ЮФО/СКВО 2014 
 Третий дивизион: Приволжье 2014 

2014